Onderdistrict in Indonesië
 Tegalsari (Banyuwangi), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Tegalsari (Soerabaja), een onderdistrict van het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tegalsari (Tigaraksa), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Tegalsari (Gading Rejo), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Tegalsari (Adimulyo), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tegalsari (Bruno), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tegalsari (Karanggede), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Tegalsari (Sidareja), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tegalsari (Weru), een plaats in het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Tegalsari (Kepanjen), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Tegalsari (Maja, Majalengka), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Tegalsari (Cilamaya Wetan), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Tegalsari (Purwasari), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Tegalsari (Plered), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java

Zie ook 
 Tegal Sari, doorverwijspagina